Kalke ist der Name folgender Persönlichkeiten:

 Hans-Joachim Kalke (* 1926), deutscher Politiker (DBD)
 Thilo Kalke (1924–2019), deutscher Musiker

und folgender Orte:

 Kalke, Landkreis Guben
 Kałki (Trzebiel), Landkreis Sorau (Lausitz)